Příjmení Patel nese více různých osobností:

 C. Kumar N. Patel (* 1938) – indický fyzik a elektrotechnik
 Dev Patel (* 1990) – britský herec
 Priti Patelová (* 1972) – britská politička

Externí odkazy